Név
 Viola keresztnév

Település
 Olaszország 
Viola - település  Piemont régióban, Cuneo megyében

 Amerikai Egyesült Államok 
Viola - település Delaware államban
Viola - település New_York államban
Viola - település Oregon államban
Viola - település Tennessee államban

Élőlények
 Viola az ibolya növénynemzetség latin neve
 Viola - a Carcharodini lepke nemzetség egyik neme

Egyéb
 Paulo Sérgio Rosa labdarúgó, közismert nevén Viola
 Viola (együttes) 
 Viola - a 2019-es Eurovíziós Kórusversenyen előadott dal
 Viola - Szigeti József drámája
 Viola - Smetana befejezetlen romantikus operája

Egyértelműsítő lapok